Pierwszy rząd Mirka Topolánka (2006–2007)
 Drugi rząd Mirka Topolánka (2007–2009)